Medico per forza (Foreign Body) – film commedia del 1986 diretto da Ronald Neame
Foreign Body (Obce ciało) – film drammatico del 2014 diretto da Krzysztof Zanussi
Foreign Body – webserie Disney del 2008